Copa Circulo de la Prensa 1916 – pierwszy turniej towarzyski o Puchar ministrów edukacji Argentyny i Urugwaju między reprezentacjami tych krajów rozegrano w 1916 roku.

Mecze

Końcowa tabela 

Triumfatorem turnieju Copa Circulo de la Prensa 1916 został zespół Argentyny.

1916
1916 w piłce nożnej
Avellaneda (Buenos Aires)
Sport w Montevideo
1916 w Ameryce Południowej
Argentyna w XX wieku
Urugwaj w XX wieku
Piłka nożna w Argentynie
Piłka nożna w Urugwaju